В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Florida 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Лариса Нейланд і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Лінда Вілд і Кончіта Мартінес 6-2, 6-2.

Сіяні пари 

 Лариса Нейланд /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
 Сенді Коллінз /  Елна Рейнах (2-ге коло)
 Джилл Гетерінгтон /  Кеті Ріналді-Стункел (2-ге коло)
 Наталі Тозья /  Юдіт Візнер (2-ге коло)

 Марін Луї-Гарпер /  Кеммі Макгрегор (2-ге коло)
 Наталія Медведєва /  Лейла Месхі (1-ше коло)
 Джо Дьюрі /  Ліз Грегорі (чвертьфінал)
 Мередіт Макґрат /  Ренне Стаббс (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Virginia Slims of Florida